Wereldkampioenschap dammen 1972 (match)
 Wereldkampioenschap dammen 1972 (toernooi)